El nombre propio Constancio hace referencia a varios artículos:

Personas
Constancio (nombre), nombre propio masculino de origen latino en su variante en español . Proviene del latín constans, "constante, ...
Constancio Amat, político de la Comunidad Valenciana
Constancio Bernaldo de Quirós, sociólogo
Constancio C Vigil, escritor uruguayo de literatura infantil
Constancio Carrasco Daza, abogado mexicano
Constancio de Oporto
Constancio de Perugia
Constancio Farfán, militar mexicano que participó en la Revolución mexicana
Constancio Galo, miembro de la dinastía constantiniana, César del Imperio Romano de Oriente (351-354) y cónsul tres años consecutivos, desde 352 a 354, en el reinado de su primo el emperador augusto Constancio II
Constancio Galo. Flavio Claudio Constancio Galo (latín : Flavius Claudius Constancius Gallus)
 Constancio I, Cayo Flavio Valerio Constancio emperador del Imperio romano de Occidente desde 305 hasta 306 Los historiadores bizantinos le añadieron el epíteto Cloro (el pálido), con el que se le conoce comúnmente. Fue el padre del emperador Constantino I el Grande
 Constancio II, Flavio Julio Constancio, Emperador de los romanos desde 337 hasta su muerte en 361
 Constancio III, Flavius Constantius general, político y Emperador romano en el ocaso del Imperio (410-421 con Honorio. Esposo de Gala Placidia. 
Constancio Miranda Weckmann
Constancio Plurilópez o simplemente Plurilópez fue una serie de historietas creada por varios guionistas de la editorial Bruguera
Constancio Villarreal
Hija de Julio Constancio, primera esposa conocida del emperador Constancio II
 Julio Constancio, Flavio Julio Constancio  uno de los hijos del emperador de Occidente Constancio Cloro y de su segunda esposa Flavia Maximiana Teodora